Carney Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Carney Lake (Dickinson County, Michigan)
 Carney Lake (Mecosta County, Michigan)
 Carney Lake (Minnesota)
 Carney Lake (Washington)